Handball-Bundesliga Frauen er den bedste tyske håndboldrække for kvinder. Ligaen består i sæsonen 2017/18 af 14 hold.

Hold i Bundesligaen 2017-18 
Følgende hold deltager i Bundesliga (Kvinder) 2017-2018:

 TV Nellingen
 SG BBM Bietigheim
 VfL Oldenburg
 TuS Metzingen
 HSG Blomberg-Lippe
 HSG Bensheim-Auerbach
 Thüringer HC
 Frisch Auf Göppingen
 HSG Bad Wildungen Vipers
 HC Rödertal
 Bayer 04 Leverkusen
 Neckarsulmer SU
 Borussia Dortmund Handball
 Buxtehuder SV

Oversigt over tyske mestre i kvindehåndbold
Herunder ses de tyske mestre i kvindehåndbold siden 2000.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Håndboldligaer
Håndbold i Tyskland